El término Municipio Andrés Eloy Blanco puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Municipio Andrés Eloy Blanco, del estado Barinas (Venezuela).
 Municipio Andrés Eloy Blanco, del estado Lara (Venezuela).
 Municipio Andrés Eloy Blanco, del estado Sucre (Venezuela).